То́мас Джордж Смит (; родился 14 апреля 1992, Уоррингтон), более известный как То́мми Смит () — английский футболист, защитник клуба Чемпионшипа «Мидлсбро».

Футбольная карьера 
Уроженец Уоррингтона, Чешир, Смит выступал в детско-юношеских академиях клубов «Транмир Роверс» и «Манчестер Сити». В 2010 году в матче против «Болтон Уондерерс» сломал ногу и выбыл из футбола на 12 месяцев, а по возвращении получил травму связок голеностопного сустава. В январе 2012 года его контракт с «Манчестер Сити» был расторгнут по обоюдному согласию. 

Находился на просмотрах в английских клубах «Брэдфорд Сити», «Челтнем Таун» и французском «Гавре», но в итоге перешёл в резервную команду «Хаддерсфилд Таун», где работал бывший тренер «Манчестер Сити» Стив Эйр.

31 августа 2013 года впервые попал в заявку основной команды «Хаддерсфилд Таун» на матч против «Барнсли», но на поле не вышел. 24 сентября 2013 года дебютировал за клуб в матче Кубка Футбольной лиги против «Халл Сити». В лиге Томми Смит дебютировал 23 ноября 2013 года в игре против «Шеффилд Уэнсдей» на «Хиллсборо».

4 февраля 2014 года Смит продлил свой контракт с клубом до 2016 года.

31 января 2015 года Томми был доставлен в больницу с серьёзной травмой головы, полученной в столкновении с вратарём своей команды Джо Мерфи во время западного йоркширского дерби против «Лидс Юнайтед». Ему оказывали помощь на протяжении девяти минут во время игры, а после окончания матча медицинским вертолётом доставили в главную больницу Лидса, но выписали уже на следующий день.

19 января 2016 года Смит забил свой первый гол за «терьеров» в игре Кубка Англии против «Рединга».

В сезоне 2016/17 Томми Смит забил за «Хаддерсфилд» 4 мяча, сыграв в 44 из 46 матчей своей команды в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» завершил сезон на 5-м месте и вышел в плей-офф, в котором одержал победу и гарантировал себе выход в Премьер-лигу.

После ухода из «Хаддерсфилд Таун» летом 2019 года на протяжении трёх сезонов выступал за «Сток Сити» в Чемпионшипе. 27 июля 2022 года на правах свободного агента перешёл в другой клуб Чемпионшипа «Мидлсбро», подписав однолетний контракт.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Хаддерсфилд Таун»
 Победитель плей-офф Чемпионшипа: 2016/17

Примечания

Ссылки 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»